Tanjungkerta kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tanjungkerta, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Tanjungkerta, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar